El término pomelo puede referirse a:

  El árbol Citrus maxima y su fruto, también llamados pampelmusa o cimboa;

  El árbol Citrus × paradisi y su fruto, también llamados toronja;

  El arbusto Citrus medica y su fruto, también llamados respectivamente cidro y cidra; y a

 Pomelo (personaje), un personaje de Diego Capusotto.